Les Waleffes (plaats)
Kasteel van Waleffe